O Retrato de Dorian Gray, o romance de Oscar Wilde (originalmente, The Picture of Dorian Gray)

Cinema
 The Picture of Dorian Gray (1915), filme mudo estadunidense
 The Picture of Dorian Gray (1916), filme mudo britânico
 O Retrato de Dorian Gray (1945), filme com George Sanders e Angela Lansbury (originalmente, The Picture of Dorian Gray)
 The Picture of Dorian Gray (1973), dirigido por Glenn Jordan
 The Picture of Dorian Gray (2004), dirigido por Dave Rosenbaum